Pfarrkirche Krumbach steht für folgende Pfarrkirchen:

 Pfarrkirche Krumbach (Niederösterreich) in Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich
 Pfarrkirche Krumbach (Vorarlberg) in Krumbach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Pfarrkirche St. Georg (Krumbach) in Krumbach, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland